Alto Paraíso (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
Alto Paraíso (Rondônia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
Alto Paraíso de Goiás, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás